Jefferson Ferreira (Umuarama, 20 de outubro de 1988) é um escritor brasileiro.

Jeff Ferreira nasceu de família nordestina, por parte de sua mãe e polonesa, por parte de seu pai. Ainda na infãncia se mudou para o interior de São Paulo, na cidade de Jaguariúna, seus pais mudarm de estado em busca de melhores condições de vida. Na Faculdade de Jaguariúna se formou em Engenharia de Controle e Automação no ano de 2013.

Em 2012 lançou seu primeiro livro: Manguebit - A Revolução da Lama, narrando a cena musical pernambuca do início dos anos 90. Em 2014 criou o portal Submundo do Som onde publica resenha de discos e entrevistas com artistas do underground. Em 2017 converteu suas primeiras entrevistas em seu segundo livro: Submundo do Som Entrevistas - Ano Um. Em 2018 publicou o livro que o destacou no cenário nacional da literatura Hip Hop, a obra 30 Anos do Disco Hip Hop Cultura de Rua.

No ano de 2021 publicou seu quarto livro, a biografia da Rapaziada da Zona Oeste, com Assim Que É - A História do RZO. Com este livro, Jeff cria a Editora Dando a Letra ao lado de Paulo Brazil e Gagui IDV e passa a atuar como editor também. Ainda em 2021 Jeff estreia como tradutor e ilustrador. A tradução foi do livro Rap de Acá, do pesquisador argentino Martín Alejandro Biaggini, publicado em português pela Dando a Letra. As ilustrações foram na obra Histórias, Registros e Escritos, livro de contos de Paulo Brazil.

Em 2022 Jeff Ferreira publica três livros: Cabe Em Um Olho e Pesa Uma Tonelada, seu primeiro compilado de contos; Trap É Hip Hop? - As Metamorfoses do Rap, o primeiro livro sobre o trap no Brasil; e Pelusa - Diego: Armando o Maradona, a biografia do lendário camisa 10 argentino.

Em 2023 o autor lança mais uma biografia, esssa do rapper gaúcho DIMC com o livro DIMC: Sobrevivente - A História de Elder Teles.

Escritores do Brasil